Lumumba ist der Familienname folgender Personen:
 Chokwe Lumumba (1947–2014), US-amerikanischer Bürgerrechtsaktivist und Politiker 
 Patrice Lumumba (1925–1961), kongolesischer Politiker

Lumumba steht für:
 Lumumba (Getränk), ein alkoholisches Mischgetränk

Filme von Raoul Peck:
 Lumumba – Tod des Propheten (1992) 
 Lumumba (Film) (2000)